Candor kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Candor, kommun i departementet Oise,

USA 

 Candor, North Carolina, ort, Montgomery County, 
 Candor, New York, ort, Tioga County, 

Robotskapade USAförgreningar